Koschyk ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Koschyk (* 1959), deutscher Politiker (CSU)
 Heike Koschyk (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Heilpraktikerin

Siehe auch:
 Koschik